Культурное — названия населённых пунктов:

Киргизия 
 Культурное — прежнее название села Имам-Ата Кара-Суйском районе Ошской области.

Украина 
 Культурное — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.

См. также 
 Культура (значения)